Osoby o tym nazwisku:
 Adrian Woźniczka – polski piłkarz
 Maciej Woźniczka – polski filozof
 Magdalena Woźniczka – polska siatkarka
 Tadeusz Woźniczka – polski hutnik i polityk, poseł na Sejm